Висс (алеман: Wyss, Wyß) — швейцарская фамилия.

Известные носители 
 Висс, Данило (род. 1985) — швейцарский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Висс, Доминик (род. 1955) — французский оперный певец, контратенор.
 Висс, Иоганн Рудольф (1771—1830) — швейцарский прозаик, поэт, редактор.
 Висс, Йоханн Давид (1743—1818) — швейцарский писатель, пастор.

Примечания